Die Close Corporation (cc bzw. CC) ist eine Unternehmensrechtsform in zahlreichen Staaten, darunter:

 Close Corporation (Namibia), in Namibia
 Close Corporation (Südafrika), in Südafrika
 in einigen Staaten der Vereinigten Staaten, siehe Gesellschaftsrecht der Vereinigten Staaten#Corporation